Music & Me — второй студийный альбом Nate Dogg, выпущенный на лейбле Elektra Records в 2001 году. Диск получил изрядное количество критического и коммерческого успеха после выпуска. Его популярность была во главе с хитом «I Got Love», который достиг 33-го места в чарте Rhythmic Top 40. Успех альбома был также благодаря различным вокальным выступлениям от Dr. Dre, Xzibit, Kurupt, Fabolous, Ludacris, Pharoahe Monch, Snoop Dogg, Tha Eastsidaz, Джермейна Дюпри, B.R.E.T.T. и Lil’ Mo. Из-за большинства гостей альбом в большей части это хип-хоп альбом, чем альбом R & B. Альбом спродюсировали Bink!, Dr. Dre, Mel-Man, Battlecat, Damizza, Fredwreck Нассар, Mike City, Брайан-Майкл Кокс, Megahertz. По данным SoundScan, было продано 400 000 экземпляров альбома.

Список композиций

Синглы из альбома 
«I Got Love»
 Выпущен: 13 ноября 2001
 Сторона «Б»: «I Got Love (Remix)»

Позиции альбома

Позиции синглов

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Брайаном-Майклом Коксом
Альбомы Nate Dogg